Municipio de Pleasant Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pleasant Grove (condado de Johnston, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Johnston.
 Municipio de Pleasant Grove (condado de Randolph, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de Pleasant Grove (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brule.
 Municipio de Pleasant Grove (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Coles.
 Municipio de Pleasant Grove (condado de Des Moines, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Des Moines.
 Municipio de Pleasant Grove (condado de Floyd, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Floyd.
 Municipio de Pleasant Grove (condado de Mahaska, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Mahaska.
 Municipio de Pleasant Grove (condado de Marion, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Pleasant Grove (condado de Greenwood, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Greenwood.
 Municipio de Pleasant Grove (condado de Pawnee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pawnee.
 Municipio de Pleasant Grove (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Olmsted.